Himmelska dagar kan syfta på:

 Himmelska dagar (film) – film från 1978 i regi av Terrence Malick
 Himmelska dagar (musikalbum) – musikalbum från 1987 av Eldkvarn